Hi-Line steht für: 
 Daihatsu Hi-Line, Automodell der Marke Daihatsu
 The Hi-Line, US-amerikanisches Filmdrama von 1999

Siehe auch:
 HI-Linie